Чичури има више значења:

 Чичури, Ел Саусиљо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чичури (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику